Oelsnitz/Erzgeb., une ville de l'arrondissement des Monts-Métallifères, Saxe, Allemagne ;
 Oelsnitz/Vogtl., une ville de l'arrondissement du Vogtland, Saxe, Allemagne ;
 Oelsnitz-Niegeroda, une ancienne commune de Saxe, Allemagne, aujourd'hui quartier de la commune de Lampertswalde.